'''Народная партия России''' (НПР) — российская левоцентристская политическая партия, созданная политтехнологом Андреем Богдановым, существовавшая в 2012—2019 годах. Журналисты часто называли её партией-спойлером.

История образования 
Партия образована 11 апреля 2012 года и 28 мая зарегистрирована Министерством юстиции России под председательством правления Александра Васенина — 16.12.1990 года рождения из Москвы, интересующегося рэп-культурой, являющегося другом Дениса Богданова, старшего сына лидера ДПР Андрея Богданова. Председателем Высшего совета партии являлся политтехнолог директор пиар-агентства ООО КГ «Аранович и партнёры», президент общественной организации «Инвестиционная Россия» Станислав Аранович — 08.07.1983 года рождения из Саранска,. Ранее Станислав Аранович был руководителем молодёжного направления мордовского отделения партии «Союз правых сил»;  с 2006—2008 ДПР; с 2008—2012 Правое дело.

У самой партии не было программы, при этом воронежское региональное отделение партии в своей программе выступало приверженцем идеологии анархизма и использовало собственную символику партии, отличающуюся от центральной.

Партия создана при участии лидера «Демократической партии России» (ДПР) и одноимённого Центра политических технологий Андрея Богданова, об этом было заявлено 18 июля на совместной пресс-конференции «Координационного совета — технической коалиции», на которой Богдановым официально было представлено пять новых созданных при его участии политических партий: восстановленная «Демократическая партия России», а также «Союз горожан» под руководством Дмитрия Попкова, «Социал-демократическая партия России» под руководством Виктора Милитарёва, «Коммунистическая партия социальной справедливости» под руководством Юрия Морозова и «Народная партия России», которую представлял в качестве её лидера Станислав Аранович. Партия является членом «Координационного совета — технической коалиции», созданного по инициативе лидера ДПР Андрея Богданова. Количество членов партии на 2012 год - 500 человек (минимальное требуемое количество членов для регистрации политической партии после поправок федерального закона ФЗ-95 от 23 марта 2012 г).

Интернет-издание Lenta.ru высказалось о том, что одноимённая партия является спойлером и партийным бизнесом её владельцев политтехнологов Богданова и Арановича. Принадлежащий им зарегистрированный бренд выставлен ими на продажу, об этом также свидетельствует программа партии, состоящая из трёх общих предложений, опубликованная на сайте Министерства юстиции России.

3 декабря 2013 года в связи с событиями на Евромайдане лидер партии Станислав Аранович совместно с юристом Дмитрием Третьяковым выступил с заявлением о том, что Россия в рамках СНГ обязана выйти с инициативой к Правительству Украины оказать поддержку против оппозиции вплоть до силового вмешательства, направив силы МВД России в помощь своим украинским коллегам.

14 июня 2019 Верховный суд по иску минюста ликвидировал партию, за недостаточное участие партии в выборах в течение семи лет подряд. Сам председатель партии Станислав Аранович организовал и возглавил Общероссийское общественное движение «Инвестиционная Россия».

Выборы

2012 год 
14 октября 2012 года партия приняла участие в 3 из 6 региональных законодательных собраний. По их итогам партия не получила ни одного мандата: Северная Осетия (448) 0,20 % голосов, Пензенская область (2020) 0,37 % голосов, Тверская область (229) 0,28 % голосов,

2013 год 
10 июля 2013 года на выборах в Думу Тольятти центром Андрея Богданова были поданы документы 7 партий, включая «Народную партию России», 12 июля городская избирательная комиссия отказала в регистрации всем семи партиям, но уже 24 июля вышестоящая Самарская областная избирательная комиссия отменила решение местного избиркома и вернула партии на регистрацию, которые впоследствии получили 370 голосов (0,23 %).

20 июня 2013 года на выборах главы города Воронежа народная партия выдвинула главу городского поселения Семилуки Николая Маркова (род.1981) (ранее состоящего и избранного при поддержке КПРФ), впоследствии набравшего 7 198 голосов (3,74 %).

На выборах в единый день голосования 8 сентября 2013 года партия выдвинула своих кандидатов преимущественно по партийным спискам, при средней явке 30—35 % получив следующий результат:

 Архангельская область, Архангельское областное собрание депутатов 541 голос (0,22 %), в городская думу Архангельска получила 116 голосов (0,21 %)

 Кемеровская область, Совет народных депутатов Кемеровской области 930 голосов (0,06 %)

 Смоленская область, Смоленская областная дума 664 голоса (0,28 %)

 Якутия, парламент республики 1 090 голосов (0,39 %), в городскую думу Якутии 112 голосов (0,20 %)

 Бурятия, парламент республики 703 голоса (0,24 %)

 Чеченская республика, парламент 163 голоса (0,03 %)

В 2016 году в выборах в Государственную думу 7-го созыва не участвовала, партия не имела представителя в региональном или городском парламенте и не была освобождена от сбора подписей. Партия не проводила сбора подписей на выдвижение.

В 2017 году в октябре к Президентским выборам в России (2018) партия вошла в объединение непарламентских партий «форум „Третья сила“», выдвинув кандидата на праймериз блока, председателя «Национального родительского комитета» Ирину Волынец.

Руководство 
 Аранович Станислав Геннадьевич — Председатель высшего совета

См. также 
 Народная партия Российской Федерации (НПРФ) — существовавшая в России с 1999 по 2007 год
 Политические партии России

Примечания

Ссылки 
 Общественное движение Инвестиционная Россия
 Официальный сайт форума Третья сила
 Официальный сайт председателя партии Станислава Арановича
 архив официального сайта www.narodpp.ru

Политические партии, основанные в 2012 году
Политические партии России
Левоцентристские партии